Hasenburg ist
 ein böhmisches Adelsgeschlecht, dessen Begründer Zajíc von Hasenburg (tschechisch: Zajíc z Hazmburka) war
 der Stammsitz dieses böhmischen Geschlechts; siehe Burg Hazmburk
 ein Ortsteil der Stadt Wipperfürth im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, siehe Hasenburg (Wipperfürth)
 eine Adelsfamilie im Bereich des heutigen Kanton Jura; siehe Herren von Hasenburg
 der frühere deutsche Name der Gemeinde Asuel im Kanton Jura, Schweiz
 eine Burgruine auf einem Felshügel über Asuel; siehe Burgruine Hasenburg
 eine Burgruine auf einem Felshügel über Fenil; siehe Burg Fenis
 eine Hasenburg (Eichsfeld), eine Burgruine ca. 900 m nördlich von Buhla (Thüringen)
 ein Zeugenberg Hasenburg (Berg) mit gleichnamiger Burgruine bei Buhla in Thüringen  
 das 1860–61 errichtete Wohnhaus des Architekten Conrad Wilhelm Hase
 ein staufischer Wohn- und Wachturm der Nürnberger Kaiserburg, siehe Nürnberger Burg

Hasenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Hugo von Hasenburg († 1180), 1179/1180 Bischof von Basel
 Johann Zbinco von Hasenburg (* um 1560; † 1616), böhmischer Jurist, Gelehrter und Schriftsteller

Siehe auch:
 Haasenburg für das gleichnamige Unternehmen
 Hasenburger Tafel
 Hasenberg
 Hassenburg
 Ruine Hasenburg